Северка:

Реки 
 Северка — река в Московской области, приток Москвы-реки.
 Северка — река в Пермском крае, приток Чёрной.
 Северка — река в Свердловской области, приток Исы.
 Северка — река в Свердловской области, приток Решётки.

Населённые пункты 
 Северка — село в Ключевском районе Алтайского края.
 Северка — село в Ртищевском районе Саратовской области.
 Северка — посёлок, подчинённый городу Екатеринбургу.
 Северка — посёлок в Пригородном районе Свердловской области.

Транспорт 
 Северка — спортивный аэродром в Московской области.
 Северка — станция Свердловской железной дороги под Екатеринбургом.